Игорная зона — особый административно-территориальный объект в Российской Федерации, предназначенный для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр.

Действуют в России с 1 июля 2009 года (законопроект предлагался и раньше). Любая игорная деятельность, проводящаяся вне таких зон, за исключением букмекерских контор, тотализаторов и лотерей, запрещена. Порядок создания и ликвидации игорных зон, их наименования и границы регулируются правительством.

Игорные зоны должны размещаться за пределами населённых пунктов; также не планируется создание постоянных поселений на территории таких зон.

Список игорных зон

Действующие 
Первоначально было выделено четыре участка для игорных зон, однако впоследствии список был изменён:
 «Сибирская монета» (активна). Находится в Алтайском крае. Открыт первый комплекс казино Altai Palace, в котором по состоянию на декабрь 2015 года работает несколько игровых залов и ещё ведутся работы в гостинице и других частях комплекса. По официальным данным, за 2015 год игорную зону посетило более 17 тысяч человек.
 «Приморье» (активна). Находится на территории Приморского края. Первое казино планируют открыть не ранее 15 сентября 2014 года. Местные власти планируют привлечь новых инвесторов в игорную зону. 11 ноября 2015 года было открыто первое казино, ставшее крупнейшим в России.
 «Янтарная» (активна). Находится на территории Калининградской области. В течение долгого времени, несмотря на попытки инвестировать средства в проект, никаких заметных сдвигов в развитии и застройке игорной зоны не происходило. В апреле 2014 года её территория была увеличена почти на 1 км². Об определённых сдвигах в реализации игорной зоны свидетельствует и предложенное губернатором Калининградской области Николаем Цукановым обсуждение её концепции. По его мнению, «Янтарная» могла бы развиваться как «специальная» туристско-рекреационная зона без выраженного акцента на игорном бизнесе, по примеру популярного немецкого курортного городка Баден-Бадена. Первый объект игорной зоны — зал игровых автоматов — открыт 8 апреля 2016 года.
 «Красная Поляна» (активна). В декабре 2013 года ряд СМИ опубликовал предложение премьер-министра Дмитрия Медведева о якобы начале строительства очередной игорной зоны на территории города-курорта Сочи после проведения в нём зимней Олимпиады. Вскоре данная информация была опровергнута пресс-секретарём Медведева. Сам же премьер-министр России и ряд других экспертов и чиновников раскритиковали данную идею. Президент РФ Владимир Путин отметил также, что Сочи имеет имидж семейного курорта, и создание игорной зоны в нём нецелесообразно. В итоге первое казино на территории Красной Поляны открылось 5 января 2017 года.

Проектируемые 
 Крым (утверждена, в стадии проектирования). 21 апреля 2014 года ряд СМИ сообщил о внесении президентом России Владимиром Путиным законопроекта о создании на территории полуострова Крым собственной игорной зоны. На данный момент, как сообщается, ведутся поиски оптимального места для её размещения (наиболее вероятным считается выбор территории на Южном берегу Крыма). Предложения об открытии игорной зоны в Крыму поступали ещё в период контроля полуострова Украиной, а после присоединения полуострова к составу России аналогичное предложение поступило на рассмотрение в марте 2014 года, в рамках создания особой экономической зоны в Крыму. Тогда эта инициатива была серьёзно раскритикована Общественной палатой Российской Федерации и премьер-министром России Дмитрием Медведевым, однако была поддержана и. о. премьер-министра Республики Крым Сергеем Аксёновым. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, «азартная» зона на территории Крыма может быть реализована исключительно в рамках действующего законодательства (в некотором ненаселённом районе, без распространения по всей территории региона). Возможное открытие крымской игорной зоны ожидаемо встретило крайне негативную реакцию со стороны украинских СМИ и крымских татар. 25 ноября 2015 года Государственным советом Республики Крым принят закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне на территории Республики Крым».

Закрытые 
 Азов-Сити. Находилась на территории Краснодарского края. Ранее планировалось разместить зону на границах Краснодарского края и Ростовской области, однако в дальнейшем ростовская часть зоны была ликвидирована. На момент 31.12.2018 была крупнейшей из игорных зон: по состоянию на январь 2014 года здесь действовали три казино и строился пятизвёздочный отель.

Предлагавшиеся 
 Золотые Пески. Проект пригорода Анапы, который представляет собой крупный комплексный курортный объект, включающий в себя в том числе и игорную зону. Предполагалось, что Золотые Пески придут на смену менее перспективной Азов-Сити.
 Игорная зона в Республике Бурятия. Ряд членов местной Общественной палаты предложили создать очередную игорную зону на территории Бурятии. Обсуждение инициативы должно было состояться в мае 2014 года. Подобная идея выдвигалась ещё в 2008 году и уже тогда встретила критику со стороны различных активистов, особенно со стороны членов партии КПРФ.

На практике 
На практике игорные зоны России развиваются крайне медленно, за несколько лет своего существования они не развились до необходимого, многие казино России уехали в Белоруссию.

Примечания

См. также 
 Игорный бизнес в России

 
Игорный бизнес
Искусственные географические объекты